Oi FM Santos foi uma rádio em FM 102,1 MHz, filiada à rede Oi FM, cuja concessão e transmissor se localizavam na cidade de Peruíbe.

Recentemente saiu do ar devido à redução de verba que a empresa Oi destinava à área de mídia e comunicação.

Oi FM
Estações de rádio extintas em 2010